Mors – casa automobilistica francese del passato
 Mors – bevanda analcolica della cucina russa
 Harald-Otto Mors – militare tedesco
 Mors – nella mitologia dell'antica Roma, la personificazione della morte.